Топоровское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Сандовского района Тверской области, существовавшее в 2006 — 2020 годах.

Административный центр — пристанционный посёлок Топорово.

География 
 Находится в юго-восточной части Сандовского района.
 Граничит:
 на севере — с Весьегонским районом, Любегощинское СП
 на востоке — с Весьегонским районом, Кесемское СП
 на юге — с Молоковским районом, Делединское СП, Молоковское СП и Ахматовское СП
 на юго-западе — с Большемалинским СП
 на северо-западе — с Соболинским СП

Главные реки — Реня и Мелеча.

История 
В XVI—XVII вв. территория поселения входила в Бежецкий Верх.
С XVIII века территория поселения входила:
 в 1708—1727 гг. в Санкт-Петербургскую (Ингерманляндскую 1708—1710 гг.) губернию, Углицкую провинцию,
 в 1727—1775 гг. в Московскую губернию, Углицкую провинцию,
 в 1766 г. Бежецкий Верх переименован в Бежецкий уезд,
 в 1775—1778 гг. в Тверское наместничество, Бежецкий уезд,
 в 1778—1796 гг. в Тверское наместничество, Весьегонский уезд,
 в 1796—1929 гг. в Тверскую губернию, Весьегонский уезд,
 в 1929—1935 гг. в Московскую область, Сандовский район,
 в 1935—1963 гг. в Калининскую область, Сандовский район,
 в 1963—1965 гг. в Калининскую область, Весьегонский район,
 в 1965—1990 гг. в Калининскую область, Сандовский район,
 с 1990 в Тверскую область, Сандовский район.

В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Арханской, Залужской, Щербовской и Чистинской волостям Весьегонского уезда.

В 1940 году на территории поселения находилось 11 сельсоветов Сандовского района: Арханский, Березский, Болотский, Б.Раменский, Вяжищинский, Залужской, Растороповский, Русско-Васильковский, Сандовский, Соснинский, Устровский.

В 1994—2005 годах на территории объединённого Топоровского сельского поселения располагались Топоровский, Вокшинский, Старосандовский и Устровский сельские округа.

Топоровское сельское поселение образовано первоначально в январе 2006 года. Законом от 28 марта 2013 года территория упразднённого Старосандовского сельского поселения была включена во вновь образованное  Топоровское сельское поселение.

В мае 2020 года Законом Тверской области от 23.04.2020 № 21-ЗО Топоровское сельское поселение было упразднено, населённые пункты вошли в состав Сандовского муниципального округа.

Население 

По переписи 2002 года — 1382 человека (219 в Вокшинском, 390 в Топоровском, 378 в Старосандовском и 395 в Устровском сельском округе), на 01.01.2012 — 719 человек (318 в Топоровском и 401 в Старосандовском СП).
Национальный состав: в основном русские, часть деревень на востоке поселения — карельские.

Населённые пункты 
В составе объединённого Топоровского сельского поселения насчитывается 69 населённых пунктов:

Бывшие населённые пункты 
 Безделье
 Вяжинка
 Горохово
 Дуброво
 Дулово
 Дынино
 Иваньково
 Комцы
 Кощеево
 Новинка
 Садово
 Свечкино

Экономика 
На территории поселения действуют колхозы «Завет Ленина», «Память Ленина», «Верный Путь», «Рассвет» и СПК «Россия».

Известные люди 
 В деревне Большое Сидельниково родился Герой Советского Союза Иван Михайлович Комаров.
 В деревне Соснино родился Герой Советского Союза Александр Михайлович Иванов.

Примечания 

Муниципальные образования Сандовского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году